Месарош ( — мясник) — венгерская фамилия. Известные носители:

 Месарош, Аги (1914—1989) — венгерская актриса театра, кино и телевидения.
 Месарош, Андрей (род. 1985) — профессиональный словацкий хоккеист.
 Месарош, Арпад Жолт (род. 1974) — венгерский актёр и певец.
 Месарош, Дьёрдь (1933—2015) — венгерский гребец-байдарочник.
 Месарош, Дьюла (1883—1957) — венгерский этнограф и антрополог, изучавший культуру народов Поволжья.
 Месарош, Иштван (1930—2017) — философ венгерского происхождения.
 Месарош, Марта (род. 1931) — венгерский кинорежиссёр и сценаристка.
 Месарош, Титус (1925—2006) — румынский кинорежиссёр-документалист.
 Месарош, Ференц (1950—2023) — венгерский футболист, вратарь.
 Месарош, Эрвин (1877—1940) — австро-венгерский фехтовальщик, чемпион Олимпийских игр 1912 года.
 Месарош, Эрика (род. 1966) — венгерская гребчиха-байдарочница.